Корман — фамилия. Известные носители:

 Корман, Андрей Александрович (род. 1970) — заслуженный мастер спорта России (подводное ориентирование).
 Корман, Борис Осипович (1922—1983) — советский литературовед.
 Корман, Гордон (род. 1963) — канадо-американский писатель, написавший более 80 детских и подростковых книг.
 Корман, Игорь (род. 1969) — молдавский политик, председатель парламента Республики Молдова (с 2013 года).
 Корман, Мануэла (род. 1976) — швейцарская кёрлингистка.
 Корман, Линдси (более известна под фамилией Хартли; род. 1978) — американская актриса и певица.
 Корман, Роджер (род. 1926) — американский кинорежиссёр и продюсер.
 Корман, Харви (1927—2008) — американский комедийный актёр.
 «Корман» — стадион в Вануату.

См. также 
 Карман (значения)